Temporale  – manifestazione atmosferica caratterizzata da fulmini, vento e pioggia intensa
 Temporale  – componimento poetico di Giovanni Pascoli
 Temporale  – album di David Riondino del 1994
 Temporale  – album di Luca Sardella del 2012
 Temporale  – voce indicanti varie accezioni di significato nella liturgia: la successione cronologica delle ricorrenze dei riti cristiani nel Calendario liturgico, e un libro liturgico o parte di esso dove sono contenuti i testi ed i riti inerenti alle celebrazioni di tali ricorrenze.
 Potere temporale  – potere politico del Papa, che oltre ad essere sommo pontefice della Chiesa cattolica, è stato anche sovrano dello Stato Pontificio
 Osso temporale  – osso presente nel cranio dei Mammiferi
 Muscolo temporale – muscolo masticatore.
 Temporale – dramma da camera del drammaturgo svedese August Strindberg.